Pentodontini — триба пластинчатоусых из подсемейства Dynastinae.

Систематика 
Триба включает в себя около 60 видов.

Перечень родов 
 Adoryphorus Blackburn, 1889
 Alissonotum Arrow, 1908
 Anomalomorpha Arrow, 1908
 Aphonides Rivers, 1889
 Bothynus Hope, 1837
 Calicnemis Selys, 1863
 Cavonus Sharp, 1875
 Cheiroplatys Hope, 1837
 Clysterius Endrodi, 1963
 Corynophyllus Hope, 1845
 Cryptoryctes Carne, 1957
 Dasygnathus W.S. Macleay, 1819
 Diloboderus Reiche, 1859
 Dipelicus Hope, 1845
 Enracius Dechambre, 1999
 Epironastes Carne, 1957
 Eucopidocaulus Prell, 1912
 Eutheola Bates, 1888
 Heteroligus Kolbe, 1911
 Heteronychus Burmeister, 1847
 Hylobothynus Ohaus, 1910
 Hyphoryctes Blackburn, 1895
 Ligyrus Burmeister, 1847
 Metanastes Arrow, 1911
 Microryctes Arrow, 1908
 Neocnecus Sharp, 1878
 Neocorynophyllus Carne, 1985
 Neodasygnathus Carne, 1957
 Neodon Carne, 1957
 Neonastes Carne, 1957
 Nephrodopus Sharp, 1873
 Novapus Sharp, 1875
 Orizabus Fairmaire, 1878
 Orthocavonus Carne, 1957
 Oxygrylius Casey, 1915
 Oxyligyrus Arrow, 1908
 Papuana Arrow, 1911
 Paranodon Cock, 1905
 Pareteronychus Prell, 1934
 Parisomorphus Schaufuss, 1890
 Pentodon Hope, 1837
 Pentodontoschema Peringuey, 1901
 Phylliocephala Blackburn, 1890
 Phyllognathus Eschscholtz, 1830
 Pimelopus Erichson, 1842
 Podalgus Burmeister, 1847
 Prionoryctes Arrow, 1911
 Pseudocavonus Blackburn, 1890
 Pseudohomonyx Arrow, 1908
 Pseudoryctes Sharp, 1873
 Pucaya Ohaus, 1910
 Pycnoschema Thomson, 1858
 Semanopterus Hope, 1847
 Teinogenys Sharp, 1873
 Temnorhynchus Hope, 1837
 Temnorrhynchus Hope, 1837
 Thronistes Burmeister, 1847
 Toxophyllus Fairmaire, 1899
 Trissodon Burmeister, 1847
 Xynedria Blackburn, 1894

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — Pentodontini Mulsant, 1842

Дупляки